Mașina anului în Europa este un premiu înființat în 1964 de un colectiv de reviste auto din diferite țări din Europa. Organizatorii curenți sunt: Auto (Italia), Autocar (UK), Autopista (Spania), Autovisie (Olanda), L'Automobile Magazine (Franța), Stern (Germania) and Vi Bilägare (Suedia).

Nu există categorii sau cîștigători pe clase, obiectivul declarat este găsirea unei singure mașini cîștigătoare.

Reguli curente 
Mașinila eligibile sunt modelele noi care au fost lansate în ultimele douăsprezece luni dinaintea premiului. Premiul nu este restrîns doar la mașinile europene, dar mașinile nominalizate trebuie să fie disponibile în cel puțin cinci țări europene și să aibă vînzări preconizate la cel puțiln 5000 pe an.

Mașinile nominalizate sunt judecate după criteriile următoare: design, confort, siguranță, economie, manevrabilitate, performanță, funcționalitate, efecte asupra mediului, satisfacția clienților și preț.

O listă scurtă de șapte mașini este aleasă prin vot simplu. Pentru votul final fiecare membru al juriului are 25 de puncte pe care poate împărți finalistelor: la cel puțin cinci mașini, nici una dintre mașini nu poate primi mai mult de zece, două mașini nu pot primi punctajul cel mai mare. Votul este public și fiecare votant face publice motivele.

Rezultate: 1964–2017

Legături externe 
 Pagina concursului

Premii auto în funcție de continent
Mașini
Premii auto